De Smet ist der Name folgender

Orte in den USA:
 De Smet (Idaho)
 De Smet (Montana)
 De Smet (South Dakota), im Kingsbury County

Personen:
 Francis De Smet (* 1963), niederländischer Filmproduzent
 Gilbert A. R. De Smet (1921–2003), belgischer Germanist
 Gustave de Smet (1877–1943), belgischer Maler
 Jessy de Smet (* 1976), belgische Trance-Sängerin
 Joseph-Jean De Smet (1794–1877), katholischer Geistlicher, Historiker und Mitglied der Académie royale de Belgique sowie des Belgischen Nationalkongresses
 Louis De Smet (1813–1887), belgischer Gärtnereibesitzer
 Paul de Smet de Naeyer (1843–1913), belgischer Politiker und Premierminister
 Peter de Smet (1944–2003), niederländischer Comic-Künstler
 Pierre-Jean De Smet (1801–1873), flämischer Priester, Pionier und Missionar
 Stijn De Smet (* 1985), belgischer Fußballspieler
 Yoren de Smet (* 1994), belgischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Desmet
 Smet